Schreyögg ist:

Familienname folgender Personen:
 Astrid Schreyögg (* 1946), deutsche Psychotherapeutin und Sachbuchautorin

 Jonas Schreyögg (* 1976), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Jörg Schreyögg (1914–1997), deutscher Maler

Unternehmen:
 Kaffeerösterei Schreyögg, seit 1890 in Meran ansässiges Unternehmen